Sosigene è il nome di alcuni personaggi storici:
Sosigene di Alessandria, astronomo del I secolo a.C.
Sosigene il Peripatetico, filosofo greco del II secolo
Sosigene di Atene, politico greco ateniese, arconte nel 342 a.C.